Por Eagle Lake pode estar à procura de:
 Eagle Lake (Flórida)
 Eagle Lake (Minnesota)
 Eagle Lake (Texas)
 Eagle Lake (Wisconsin)

Ver também
 Eagle

Desambiguações de topônimos